Saint-Maixent (Sarthe)
ook:
Saint-Maixent-de-Beugné,  Deux-Sèvres
Saint-Maixent-l'École,  Deux-Sèvres
Saint-Maixent-sur-Vie,  Vendée 

gemeenten met de naam Saint-Maixant